CFMI steht für:
 CFM International, ein Triebwerkshersteller
 Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae, eine römisch-katholische Bruderschaft

CFMI